L’Orestie est une trilogie dramatique d'Eschyle ().

Musique 
 Oresteïa est un opéra composé par Sergueï Taneïev (1887-1894).
 L'Orestie est une trilogie d'opéras composée par Darius Milhaud sur un livret de Paul Claudel (entre 1913 et 1927). Le second étant le plus connu : Les Choéphores.
 Oresteïa est une suite pour chœur d'enfants et 12 musiciens composée par Iannis Xenakis sur des textes d'Eschyle (1965-1966).